Saint-Eustache kan syfta på följande:
 Saint-Eustache, en kyrkobyggnad i Paris

Geografi

Frankrike 

 Saint-Eustache-la-Forêt, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Eustache, Haute-Savoie, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Saint-Eustache (kommun), Québec, Laurentides, 

Robotskapade Kanadaförgreningar